Ози́нки — топоним в России.

 Озинки — посёлок городского типа, административный центр, крупнейший населённый пункт Озинского муниципального образования и Озинского района Саратовской области.
 Озинки — упразднённая деревня реке Малый Иргиз при впадении в неё реки Красной, затопленная в 1960-х годах при строительстве Саратовского водохранилища.
 Озинки — прежнее название села Старые Озинки Озинского района Саратовской области.
 Озинки — станция Саратовского региона Приволжской железной дороги, расположена в посёлке Озинки.
 Озинки — бывший военный аэродром в Саратовской области, в 8 км юго-западнее посёлка Озинки.